Не́над Бе́лица (; ) — хорватский футболист, полузащитник, играл за такие клубы, как «Реал Бетис», «Адмира Ваккер Мёдлинг», «Осиек» и другие. В 2007 году Белица закончил карьеру футболиста и занимается тренерской работой.

Карьера 
Ненад Белица родился 20 августа 1971 года в городе Осиек, Югославия. Его отец Божо был черногорцем, а мать Мирьяна — хорваткой. Свою футбольную карьеру он начал в «Осиеке» в 1990 году. В 1993 году он перешёл в «Альбасете» и оставался в нём до 1996 года. С 1996 года по 1997 год Белица играл за «Реал Бетис», а с 1998 года за «Лас-Пальмас». В 1999 году он вернулся в «Осиек», но уже в 2000 году начал играть за «Кайзерслаутерн». В 2004 году Белица перешёл в «Адмира Ваккер Мёдлинг», а в 2006 в «Кернтен Клагенфурт».

В 1993 году Ненад Белица играл за молодёжную сборную Хорватии по футболу, в 2001 году за сборную Хорватии В, а в 2001—2004 годах за национальную сборную Хорватии.

В 2007 году Белица закончил карьеру футболиста и стал ассистентом тренера в «Кернтен Клагенфурт», а уже в 2008 году главным тренером. В 2009 году Белица стал тренером команды «Лустенау 07», а в 2010 году команды «Вольфсберг».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Кернтен»
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Кернтен»
Тренеры ФК «Лустенау 07»
Тренеры ФК «Вольфсберг»
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Специя»
Тренеры ФК «Лех»
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Осиек»